Wefing ist der Familienname folgender Personen: